D3 bzw. D 3 steht für:
 eine Abgasnorm
 Dálnice 3, Autobahn in Tschechien
 Diablo III, Videospiel
 Diaľnica D3, Autobahn in der Slowakei
 documenta III, Welt-Kunstausstellung in Kassel 1964
 Europaroute (D3), europäischer Radweg
 Hexamethylcyclotrisiloxan, eine chemische Verbindung
 JavaScript-Bibliothek D3.js (Data-Driven Documents)
 Nikon D3, digitale Spiegelreflexkamera
 Peugeot D3, Transporter
 Stoewer D 3, Pkw-Modell der Automobilfirma Stoewer

D3 steht für:
 Fraunhoferlinie D3 des Heliums, siehe Fraunhoferlinie
 Vitamin D3, siehe Cholecalciferol

Siehe auch:
 DIII
 3D (Begriffsklärung)

D3